Kevin and Bean: Santa's Swingin' Sack è il nono album natalizio dello show di Kevin and Bean, mandato in onda dalla stazione radio KROQ.

Tracce 
 Ben Stein: Introduction – 1:14 
 Big Bad Voodoo Daddy: Christmastime with Kevin and Bean – 2:18 
 blink-182: I Won't Be Home for Christmas – 3:16 
 Jerry Springer: Jerry Christmas – 3:54 
 Save Ferris: Christmas Wrapping – 4:48 
 Royal Crown Revue: Hey Santa – 2:54 
 Mr. Hankey: Holiday Cheer – 0:51 
 Barenaked Ladies: Xmas Time (Oh Yeah) – 2:11 
 Ralph Sinatra: Christmas When You're Dead – 3:02 
 Ralph Garman: Some Quality Time with Comedy Legend Bob Hope – 0:44 
 Cherry Poppin' Daddies: Butch the Gay Santa Claus – 1:37 
 Andy Dick and the Bitches of the Century: Santa's Yule Log – 2:31 
 Tyra Banks: Tyra Banks Holiday Message – 0:31 
 The Brian Setzer Orchestra: Jingle Bells – 2:16 
 Home Grown: Christmas Crush – 3:25 
 Jon Stewart: A Very Hanson Christmas – 3:55 
 MxPx: Christmas Day – 3:16 
 Squirrel Nut Zippers: Carolina Christmas – 1:50 
 1000 Clowns: I Hate Fruitcake – 3:35 
 Ben Stiller: Ben Stiller Holiday Message – 0:34 
 The Kids of Widney High: Christmas Time is the Time (to Show Your Love) – 4:19 
 Harvey Danger: Sometimes You Have to Work on Christmas – 4:42 
 Everlast: Blues for Xmas – 4:05 
 Kevin and Bean: Kevin and Bean Family Greetings – 11:56

Album di autori vari